Алексі-Месхішвілі Володимир Сардіонович — грузинський і російський актор та режисер
 Янко Алексі — словацький художник, письменник, публіцист і журналіст